Blue Devils puede referirse a los siguientes conceptos:
equipos de fútbol americano:
 Hamburg Blue Devils, un equipo de Hamburgo (Alemania);
 Duke Blue Devils, el equipo Universidad Duke en Durham, Carolina del Norte;
 Hohenems Blue Devils, un equipo de Hohenems, Vorarlberg (Austria);
 Mairena Blue Devils, un equipo de Mairena del Aljarafe, Sevilla (España);

música:
Oklahoma City Blue Devils, una territory band de la década de 1920, liderada por Walter Page.